Raúl Fernández puede referirse a:

 Raúl Fernández Robert (1905-), baloncestista mexicano.
 Raúl Fernández Longe (1915-1991), político chileno.
 Raúl Fernández Calleja (1960-), que firma como Raúl, historietista e ilustrador español.
 Raúl Fernández Hernández, futbolista costarricense.
 Raúl Fernández de Pablo (1975-), actor español.
 Raúl Fernández Pavón (1978-) atleta español, especializado en salto de longitud.
 Raúl Fernández Valverde (1985-), futbolista peruano.
 Raúl Fernández-Cavada Mateos  (1988-), futbolista español, más conocido como Raúl Fernández.
 Raül Fernández (Refree) (1976-), músico español conocido artísticamente como Refree.
 Raúl Fernández González (2000-), piloto de motociclismo español.